Рентген може да се отнася за:

 Личности:
 Вилхелм Рьонтген – откривателят на рентгеновото лъчение.
 Юлиус Рьонтген – класически композитор от 19 век.

 Други:
 рентген (единица) – мерна единица за йонизиращо лъчение;
 рентгеново лъчение – вид електромагнитно излъчване;
 рентгенова снимка – снимка чрез рентгенови лъчи
 рентген (апарат) – устройство за медицинска рентгенография и дефектоскопия;